Кэрри Лам Чен Ютнго (, ; ) — гонконгский политик, административный секретарь специального административного района Сянган (Гонконг) в 2012—2017 годах и глава его администрации в 2017—2022 годах.

Биография и карьера 
Чен Ютнго (на севернокитайском — Чжэн Юээ) родилась в гонконгском районе Ваньчай в бедной семье родом из провинции Чжэцзян в восточном Китае, четвёртая из пяти детей в семье. Получила начальное и среднее образование в местной католической школе и  для девочек.

Получила высшее образование в Гонконгском университете, где активно занималась общественной работой, в частности, организовывала студенческий обмен с Университетом Цинхуа. В рамках общественной студенческой работы познакомилась с  и , в будущем видными членами законодательного собрания Гонконга.

Поступив вначале в университет по направлению социальной работы, Чен Ютнго впоследствии перешла на социологию, а в 1980 закончила его со степенью бакалавра общественных наук.

Практически сразу после окончания учёбы в 1980, Кэрри начинает работать в службах различных подразделений правительства Гонконга. В начале 1980-х правительство также оплачивает сотруднице учёбу в Кембриджском университете (Великобритания), где она встречает своего будущего мужа, математика Лам Сиупо. После свадьбы взяла двойную фамилию Лам-Чен (Линь-Чжэн), при этом в своём английском имени стала использовать исключительно фамилию супруга.

В 1994—2000 годах делает карьеру в  Гонконга, последние три года из них — на посту зам. директора казначейства.

Летом 2000 года, не фоне высокой безработицы и бюджетного дефицита в Гонконге, Кэрри Лам получает назначение на пост директора . Лам ужесточила условия программы пособий , сделав её доступной только для резидентов Гонконга, живущих в регионе не менее 7 лет, выведя из числа потенциальных получателей новых иммигрантов. Кроме того, она, совместно с другими чиновниками бюро, приняла участие в организации We Care Education Fund и сбора в нем средств для образования детей, потерявших родителей в эпидемии тяжёлого острого респираторного синдрома («атипичной пневмонии») в 2003 году.

В ноябре 2003 года Лам была назначена постоянным секретарём по планированию и землепользованию  Гонконга и председателем его .

В 2004—2006 годах она представляла Гонконг за рубежом в его бывшей метрополии как генеральный директор   Гонконга в Лондоне.

Вернувшись на родину в марте 2006 года, Лам была поставлена постоянным секретарём  Гонконга и принимала в этом качестве участие в организации Олимпийских и Паралимпийских игр 2008 года, а также планировании проекта превращения восточного Коулуна в центр искусств и культуры международного уровня

Руководящие посты в правительстве Гонконга 
1 июля 2007 года глава администрации Гонконга Дональд Цанг назначает Кэрри Лам на пост  (министра регионального правительства Гонконга).

Глава администрации Гонконга 
В марте 2017 года Кэри Лам была избрана главой администрации Гонконга комитетом в составе 1200 членов, в котором большинство принадлежало выборщикам, поддерживающим интересы правительства Китая. Она стала первой женщиной на этом посту.

В ноябре 2019 года она признала справедливым недовольство жителей, которые проголосовали за оппозиционных кандидатов на выборах в районные советы, но отказалась удовлетворить большинство требований протестующих против усиления влияния центральных властей Китая в Гонконге и принятия решений, ограничивающих гражданские свободы его жителей. 

В августе 2020 года США ввели санкции против Кэрри Лам и десяти других высокопоставленных чиновников за «подрыв автономии Гонконга» и «ограничение свободы выражения мнений и собраний».

В ноябре 2020 года Кэрри Лам призналась в телеинтервью, что вынуждена хранить свои средства в виде наличных, так как из-за нахождения в списке специально обозначенных граждан и заблокированных лиц США не может открыть банковский счёт. Поскольку система SWIFT и расчёты в долларах США важны для международной банковской системы, банки не готовы вести дела с санкционированными лицам.

Примечания

Ссылки

Дополнительные ссылки и литература
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственные деятели Китая
Политики Гонконга
Губернаторы провинций Китая
Офицеры ордена Почётного легиона
Награждённые Большой медалью Баугинии